Javorice kan syfta på följande platser:

Montenegro 

 Javoriče, berg,

Tjeckien 

 Javořice, kulle, Vysočina, 

Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar